Pojem retardér se používá obecně pro zpomalovací zařízení. Patří mezi ně např.:
 retardér (brzda) – typ brzdy na vozidle
 retardér hoření – zpomalovač hoření
 retardéra - retardérová propust, (též Bazikova propust) – typ propusti v jezu, která má zdrhly na dně zpomalený tok. Může sloužit i jako rybí přechod. 
 zpomalovací práh – práh napříč pozemní komunikací
 zvýšený přechod

Související články 
 retardace

Externí odkazy